Le brun est une couleur sombre à dominante chaude.

Patronyme 

 Alexandre Jean-Baptiste Brun (1853-1941), peintre français ;
 Ana Brun (19?-), actrice paraguayenne ;
 Auguste Brun (1881-1961), linguiste français ;
 Carl Brun (1851-1923), historien de l'art suisse
 Caroline Brun (1960-), journaliste française ;
 Charles Brun (1821-1897), ingénieur de la Marine nationale ;
 Charles-Frédéric Brun dit "Le Déserteur" (1811?-1871), peintre suisse d'origine française ;
 Charlotte Brun (1976-), femme politique française ;
 Claude Louis Brun dit Lebrun (1735-1811), général de brigade français ;
 Clément Brun (1868-1920), maître provençal de la peinture ;
 Conrad Malte-Brun (1775-1826), géographe et cartographe français ;
 Daniel André Brun (1925-2013), maître français d'aïkido ;
 Danièle Brun (1938-2023), psychologue française ;
 Elie Brun-Lavainne (1791-1875), romancier, archiviste et historien français ;
 Esprit-Joseph Brun (1710-1802), architecte français, frère du précédent ;
 Fabrice Brun (1968-), homme politique français ;
 Fanny Brun (1991-), glaciologue française ;
 Félix Brun (1896-1964), homme politique français ;
 Fernand Brun (1867-1936), homme politique français ;
  ;
 Gabriel Brun-Buisson (1883-1959), peintre français ;
 Garin lo Brun, troubadour du  ;
 Gaston Brun (1873-1918), peintre français ;
  ;
 Guillaume Brun (1430-1509), médecin et juge français ;
  ;
 Jacques Boyer-Brun (1764-1794), polémiste français ;
 Jacques-Félix Brun (1763-1831), sculpteur français ;
  ;
 Jean Adrien Brun (1800-1879), haut fonctionnaire français ;
 Jean-Ange Brun (1702-1802), architecte français ;
 Jean Antoine Brun (1761-1826), général de brigade français ;
 Jean Charles-Brun (1870-1946), leader régionaliste français ;
 Jean-Pierre Brun (1955-), archéologue français ;
  ;
 Jules Brun (1832-1898), homme politique suisse ;
 Kristoffer Brun (1988-), rameur norvégien ;
 Lionel Brun (né en 1970), skieur alpin français ;
 Louis-Auguste Brun (1758-1815), peintre suisse;
 Louis Bertrand Pierre Brun de Villeret (1773-1845), général français ;
 Lucien Brun (1822-1898), avocat et homme politique français ;
 Marie-Marguerite Brun (1713-1794), lexicographe et poétesse française ;
 Maurice Brun (1925-2021), homme politique français ;
 Nils Brun (2000-), coureur cycliste suisse ;
 Pablo Brun (1982-), coureur cycliste argentin ;
  ;
 Raymond Brun (11?-1183), chef de mercenaire du  ;
 Raymond Brun (1915-2006), maire de Salles, conseiller général et sénateur de la Gironde ;
 Seoirse Brún (fl. 1876), scribe irlandais ;
 Stephen Brun (né en 1980), joueur de basket-ball ;
 Thierry Brun (1964-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Véronique Brun Hachémè, femme politique béninoise ;
 Victor Adolphe Malte-Brun (1816-1889), géographe et cartographe français ;
 Viggo Brun (1885-1978), mathématicien norvégien ;
 Walter Brun (1942-), pilote automobile et directeur sportif suisse ;

 le nom Brun est aussi celui d'une famille d'entrepreneurs Grenoblois connue pour la fabrication de biscuits.

Pseudonyme 

 Brun, un des noms de plume d’Eugène Grindel, plus connu sous le nom de Paul Éluard.

Toponyme 

 Communauté de communes du Pays du Ried Brun.

Autres

Patronyme français